Geografische locaties
 De Roskam (plaats), een buurtschap in de gemeente Kampen
 Roskam (Sint Odiliënberg), een buurtschap van Sint Odiliënberg in de provincie Limburg

Media
 De Roskam (weekblad), een onafhankelijk opinieweekblad voor Twente

Personen met de achternaam Roskam
 Michaël R. Roskam (1972), Belgische cineast
 Evert Roskam (1892-1974), Nederlandse NSB-politicus
 Karel Roskam (1931-2010), Nederlandse radioredacteur, -commentator en publicist

Overig
 Bierbrouwerij de Roskam, een voormalige bierbrouwerij uit Ulvenhout
 Roskam (voorwerp), een paardenkam
 Roskam (gedicht), een hekelgedicht van Vondel uit 1630

Zie ook
 De Roskam